

Patronyme 
 José María Torrijos y Uriarte (1791-1831), dit général Torrijos, militaire libéral espagnol et duc à titre posthume. Il est mort, exécuté sans préavis avec ses compagnons, à la suite d'un pronunciamiento infructueux ;
 Omar Torrijos (1929 - 1981), officier panaméen ;
 Martín Torrijos (1963 -), homme politique panaméen.

Toponyme 
 Torrijos, commune d’Espagne ;
 Torrijos, municipalité de la province de Marinduque aux Philippines.

Arts 
Dans les arts, l'épisode la mort de José María Torrijos y Uriarte a donné lieu à plusieurs œuvres célèbres :
 « À la mort de Torrijos et ses compagnons » (« A la muerte de Torrijos y sus compañeros »), sonnet de José de Espronceda ;
 L'Exécution de Torrijos et ses compagnons sur les plages de Malaga (el Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga), huile sur toile d'Antonio Gisbert Pérez.
 

Homonymie de patronyme